Monségur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Żyronda.
 Monségur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Landy.
 Monségur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Lot i Garonna.
 Monségur – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Pireneje Atlantyckie.